Konkouré ist der Name von:

 Konkouré (Guinea), Unterpräfektur in Guinea
 Konkouré (Fluss), Fluss in Guinea